Huenia är ett släkte av kräftdjur. Huenia ingår i familjen Epialtidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Huenia